Juan Carlos López-Alvarenga es un científico mexicano originario de El Salvador. Actualmente es Profesor Adjunto de Epidemiología y Estadística en el Instituto de Diabetes & Obesidad del Sur de Texas en la Universidad de Texas Valle del Río Grande (University of Texas Rio Grande Valley School of Medicine (UTRGV)) donde realiza investigación enfocada en obesidad y diabetes. Recientemente se unió como investigador al Centro de Recursos de la Enfermedad de Alzheimer para la investigación del Envejecimiento en Minorías (Alzheimer's Disease Resource Center for Minority Aging Research AD-RCMAR), de la UTRGV, dónde sus investigaciones se centran en el análisis de un estudio piloto sobre los componentes metabólicos de la demencia vascular.

Educación 
El Dr. López-Alvarenga, es Médico Cirujano por la Universidad Evangélica de El Salvador (de 1982 a 1986), en los años siguientes realizó su residencia en Medicina Interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En la Ciudad de México obtuvo la subespecialidad de endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y en 1995 obtuvo la maestría y posteriormente doctorado (1997) en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Dr. López-Alvarenga, obtuvo una beca doctoral en el área de Biología Molecular en el Departamento de Diabetes y Medicina Metabólica en Bartholomew & the Royal London Hospital  la cual realizó en los años 2002 y 2003. Al año siguiente concluyó una especialidad en Estadística Aplicada en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIMAS, UNAM).

Trayectoria Académica 
Al concluir su beca doctoral, inició su carrera como investigador; realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Genética en la Southwest Foundation for Biomedical Research en San Antonio, Texas. En colaboración con la UTHSCSA (University of Texas Health Science Center San Antonio) desarrollaron un modelo de medición de resistencia a la insulina en primates no humanos.

El Dr. López-Alvarenga, fungió como director del Core de Bioestadística en la Divión de Investigación del Hospital General de México (2009-2011); durante este período asumió el cargo de gerente Senior de Estudios Clínicos con Takeda Mexico en los años 2010 a 2014.

Continuando con su labor en el Hospital General de México, el Dr. López-Alvarenga asumió el cargo de Jefe en Metodologīa y Bioestadística, unificando y consolidando a estudiantes de posgrado de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. Así mismo encabezó la división de Investigación del Hospital General de México durante los años 2011 al 2016.Actualmente el Dr. López-Alvarenga es Profesor Adjunto del South Texas Diabetes & Obesity Institute en la University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV), donde imparte cátedra de Epidemiología y Bioestadística. Además, el Dr. López-Alvarenga ha comenzado a trabajar recientemente con el Centro de Recursos de la Enfermedad de Alzheimer para la investigación del Envejecimiento en Minorías (Alzheimer's Disease Resource Center for Minority Aging Research AD-RCMAR), de la UTRGV, donde realiza un estudio piloto sobre los componentes metabólicos de la demencia vascular.

A lo largo de su carrera, el Dr. López-Alvarenga se ha desempeñado en varios comités académicos que se centran en obesidad, endocrinología y diabetes. Se afilió, por ejemplo, a diferentes sociedades cómo la Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición.

Líneas de Investigación 
El Dr. López-Alvarenga, posee una amplia gama de investigaciones relacionadas con enfermedades complejas como obesidad, diabetes mellitus y resistencia a la insulina; siendo gran parte de su trabajo centrado en poblaciones hispanas y poblaciones minoritarias en general. Ha conducido una variedad de proyectos en México, basados en obesidad, hallazgos sobre la insulina, herencia y correlación genética en síntomas ERGE (Enfermedad por Reflujo Gastro Esofágico), entre otros.

Entre sus trabajos, los hallazgos incluyen la relación de alto porcentaje grasa corporal en en individuos de baja estatura (SS por short statured) comparados con los de alta estatura (TS por tall statured). Otra aportació analiza la asociación entre Acantosis nigricans (AN) y resistencia a la insulina (IR) en determinados fototipos de peil; ye el grado de obesidad asociado con alteraciones menstruales en mujeres mexicanas.

Gracias a su trayectoria en México, es un investigador reconocido y acreditado que forma parte de varios consejos de revisión de revistas científicas; incluidos el American Journal of Primatology y el British Medical Journal. Uno de sus estudios más recientes en la UTRGV en el AD-RCMAR se centran en la entre dos muestras bien caracterizadas de hispanos con alto riesgo a desarrollar Síndrome Metabólico para determinar el deterioro cognitivo y riesgo de desarrollar demencia así como sus efectos en estatus socioeconomic, educación y actividad física.

A la fecha, las principales contribuciones del Dr. López-Alvarenga en medicina y ciencia, incluyen ensayos clínicos basados en el estudios fisológicos relacionados con la resistencia a la insulina, metabolismo de lípidos y alteraciones gastroenterológicas. Es autor y coautor de más de 118 artículos en revistas arbitradas, 27 artículos de libros y 4 libros. Además de las publicaciones previamente mencionadas, ha publicado alrededor de 166 abstracts.

El Dr. López-Alvarenga, mientras se desempeñó como director de la División de Investigación del Hospital General de México, ayudó al establecimiento de equipos de investigación Multidisciplinario integrados por médicos, matemáticos y físicos para abordar problemas clínicos de los pacientes.

Premios y reconocimientos 

 1997- Excelencia académica en Investigación, Facultad de Medicina UNAM, PUIS
 2998- Medalla Alfonso Caso, Universidad Nacional Autónoma de México
 2005- Academia Nacional de Ciencias de México (Academia Nacional de Ciencias de México)
 2015- GlaxoSmithKline y Fundación Mexicana Para la Salud, Premio a la mejor Investigación del año. "Cambios vasculares de la retina en pacientes obesos para el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica"
 2018- Mejor presentación oral para Ciencia Clínica, Universidad de Texas Valle del Río Grande

Publicaciones

Publicaciones en las que el Dr. López-Alvarenga aparece como primer autor o publicaciones destacadas 

 1998- La Obesidad Como Problema de Salud Pública 
 1998- Lack of Agreement Between the World Health Organization Category of Impaired Glucose Tolerance and the American Diabetes Association Category of Impaired Fasting Glucose 
 1999- Acarbose vs Bedtime NPH Insulin in the Treatment of Secondary Failure to Sulphonylurea-Metformin Therapy in Type 2 Diabetes Mellitus 
 1999- Epidemiología de la Obesidad en Mexico
 1999- Diagnóstico de Insulinomas Malignos y Benignos 
 2001- Reproducibilidad y Sensibilidad de un Cuestionario de Actividad Física en Población Mexicana 
 2002- Poorly Controlled Type I Diabetes Mellitus in Young Men Selectively Suppresses Luteinizing Hormone Secretory Burst Mass 
 2002- Accuracy and Diagnostic Utility of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) in a Sample of Obese Mexican Patients 
 2003- Short Stature is Related to High Body Fat Composition Despite Body Mass Index in a Mexican Population 
 2003- Reliability and Accuracy of a Cardiovascular Risk Questionnaire and Body Shape Figures for Body Size in Mexican Obese Subjects 
 2006- Influence of Skin Color on the Diagnostic Utility of Clinical Acanthosis Nigricans to Predict Insulin Resistance in Obese Patients 
 2007- Heritability of Determinants of the Metabolic Syndrome Among Healthy Arabs of the Oman Family Study 
 2007- La Familia Como Unidad de Estudio para el Análisis de Enfermedades Complejas en Gastroenterlogia
 2007- Patients with Type III Obesity Given Sibutramine 15 mg/day Lose Weight in Amounts Proportional to Those in Types I and II, but Waist Circumferences Does Not Decrease Proportionally 
 2007- Parental Influence in Children's Food Preferences. The ESFUERSO Study in Two Primary Schools with Different Socioeconomic Gradients 
 2008- Physiological and Molecular Determinants of Insulin Action in the Baboon 
 2009- Polyunsaturated Fatty Acids Effect on Serum Triglycerides Concentration in the Presence of Metabolic Syndrome Components 
 2009- Effect of Body Weight and Esophageal Damage on the Severity of Gastroesophageal Reflux Symptoms. Mexican GERD Working Group 
 2011- Physicians and Patients Measure Different Dimension on Assessment for Gastroesophageal Reflux Disease-Related Symptoms [corrected] 
 2013- Polar Vectors as a Method for Evaluating the Effectiveness of Irritable Bowel Syndrome Treatments: An Analysis with Pinaverium Bromide 100mg Plus Simethicone 300mg PO Bid 
 2014- Relief of Night-time Symptoms Associated with Gastroesophageal Reflux Disease Following 4 Weeks of Treatment with Pantoprazole Magnesium: The Mexican Gastroesophageal Reflux Disease Working Group 
 2017- The Effect Size of Type 2 Diabetes Mellitus on Tuberculosis Drug Resistance and Adverse Treatment Outcomes 
 2017- Effects of Conjugated Linoleic Acid and Metformin on Insulin Sensitivity in Obese Children: Randomized Clinical Trial

Artículos adicionales se localizan en 

 NCBI- Juan Carlos Lopez-Alvarenga 
 Google Scholar- Juan Carlos Lopez-Alvarenga

Reseña biográfica 
Describe el texto sobre la vida de la persona. Puedes reemplazar la sección si fuera necesario, describir según el tiempo, los integrantes, sucesos, lo que tengas en mente. Sigue este ejemplo para crear otras secciones.

Otros trabajos ajenos a la labor principal deben estar descrito en la sección "Vida personal".

Distinciones 

 Mención (premio, año)
 Otra mención (premio, año)
 ...

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Científicos de México